Stara Synagoga w Pyskowicach – pierwsza, drewniana synagoga znajdująca się w Pyskowicach.

Synagoga została zbudowana najprawdopodobniej na początku XIX w. W 1822 r. synagoga została zburzona, a na jej miejscu wzniesiono nową, murowaną.

Pyskowice
Pyskowice
Pyskowice
Obiekty sakralne w Pyskowicach